Победителем турнира становится белорусский дуэт Виктория Азаренко / Максим Мирный, переигравший в финале американку Меган Шонесси и индийца Леандера Паеса со счетом 6-4, 7-6(6).

Прошлогодние чемпионы — американская пара Боб Брайан / Мартина Навратилова — не защищала свой титул, однако Боб (в паре с француженкой Татьяной Головин) принимал участие в турнире и прошёл раунд.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Ненад Зимонич (Первый раунд)
  Алисия Молик /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Янь Цзы /  Марк Ноулз (Полуфинал)
  Мара Сантанджело /  Пол Хенли (Первый раунд)

<ol start="5">
  Квета Пешке /  Мартин Дамм ''(Второй раунд)
  Кара Блэк /  Марцин Матковский ''(Первый раунд)
  Елена Лиховцева /  Даниэль Нестор ''(Первый раунд)
  Чжуан Цзяжун /  Йонатан Эрлих ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые